Die Einband-Europameisterschaft 1985 war das 33. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 10. März 1985 in Épinal statt. Es war die dritte Einband-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Wieder einmal ungeschlagen gab es für Raymond Ceulemans einen EM-Titel im Einband. Zweiter wurde der Lokalmatador Francis Connesson, der in der KO-Phase bis auf das Endspiel, überragend spielte. Seine zweite EM-Bronzemedaille im Einband holte sich der Luxemburger Fonsy Grethen. Der mit großen Erwartungen angereiste Wolfgang Zenkner vergab schon in der ersten Partie gegen den Dänen Karsten Lieberkind fast alle Chancen durch einen 122:150-Niederlage in 35 Aufnahmen.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 150 Punkte.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde 

Setzliste Viertelfinale: 1. Dielis 2.Ceulemans 3. Grethen 4. Connesson 5. Zanetti 6. Arenaza 7. Vultink 8. Stenzel

Setzliste Halbfinale: 1. Connesson 2.Ceulemans 3. Dielis 4. Grethen

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1985
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Grand Est
Sportveranstaltung in Lothringen
Sport (Épinal)